Leimkugel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Leimkugel (1877–1947), deutscher Apotheker, Freiballonfahrer und Politiker
 Frank Leimkugel (* 1956), deutscher Pharmaziehistoriker